Botunja (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Botunja (Kreševo), een plaats in de gemeente Kreševo in Bosnië-Herzegovina